Иван Мамонтов:
 Мамонтов, Иван Николаевич (1846—1899) — российский меценат, промышленник, общественный деятель, кандидат права, гласный Московской думы, почётный мировой судья.
 Мамонтов, Иван Фёдорович (1802—1869) — русский предприниматель, купец I гильдии.